Popcorn ( — «воздушная кукуруза») — многозначный термин:

 Popcorn — свободно распространяемая компьютерная игра, один из популярных клонов игры Arkanoid.
 «Popcorn» — инструментальная композиция Гершона Кингсли, известная в исполнении группы Hot Butter.
 popcorn.js — открытая JavaScript-библиотека для работы с видео под HTML5 от компании Mozilla.
 Popcorn Time — кроссплатформенный свободный BitTorrent-клиент.